Arbi (jezero), Estonija
 Arbi (pleme), Kolumbija